Anàfora (retòrica), figura literària de repetició.
 Anàfora (lingüística), element gramatical deíctic.
 Anàfora (litúrgia), part de la litúrgia cristiana.
 Anàfora de Pilat, text apòcrif atribuït a Ponç Pilat